Яндекс.Время — онлайн-сервис Яндекса, позволяющий определить время в разных точках мира с максимальной точностью. Начал работу 30 марта 2008 года.

История 
Начал свою работу 30 марта 2008 года.

В 2019-2020 годах поменял адрес сайта с «time.yandex.ru» на «yandex.ru/time».

Функции 
При первом входе на сайт появляются пять базовых часов: Москва, Нью-Йорк, Лондон, Токио и Сидней. Они появляются в белой теме и с классическим циферблатом с засечками.

Далее пользователь в состоянии менять цвет сайта (Белый или чёрный, если пользователь выбирает «день/ночь», то фон белый, а фон часового пояса зависит от цвета неба для каждого города).

Часы имеют две версии: классические и цифровые. Если пользователь выбрал «классические», то затем он может выбрать вид засечек: обычные, цифры или без засечек.

Рядом с каждыми часами в базовом порядке отображается страна, в котором находится город и дата (в формате ММ/название месяца (именительный падеж)).
Отображать ли восход и закат солнца в городе, определяет сам пользователь.

В сервисе присутствует метка «Я тут», позволяющая отметить свою часовую зону и отсчитывать разницу в часах с другими городами.

В случае, если на устройстве время идёт неправильно, сервис уведомляет пользователя об этом, и помогает устранить разницу во времени.

Цель 
Смыслом сервиса стало решение проблем, когда
 вы и ваши коллеги/партнеры/клиенты находитесь в разных часовых поясах;
 вам важно отслеживать информацию в других регионах и странах.

Дизайн 
Первый дизайн сайта был разработан Артемием Лебедевым. Стиль: фон-градиент из светло-зелёного и белых цветов, детализированные часы также с градиентом. Ночные часы использовали тёмно-синий цвет. Значки погоды детализированны.

В 2012 году сервис наполовину отказался от графики Лебедева (в том числе, убрав подпись об авторстве дизайна), что стало началом стремления дизайна сервиса к минимализму. Фон стал однотонным, серым. Графика часов похожа на «лебедевскую».

В 2014 году сервис создал свой дизайн в духе минимализма. Ночные часы стали чёрными, шрифт — Yandex Sans. Этот дизайн таковым остаётся и до сих пор.

Условия и положения 
Первое условие сервисов (относящееся и в том числе к Я.Время) было опубликовано 20 сентября 2011.

Факты 
 На сайте годом начала работы указан 2005, хотя на самом деле сервис существует только с 2008.
 Сервис не имеет собственного приложения

Примечания 

Интернет
Яндекс
Время
Сервисы Яндекса
Веб-сайт